

Населені пункти та їхні частини
 Шацили — село в гміні Кринкі Сокульського повіту Підляського воєводства
 Шацили — село в гміні Ясвіли Монецького повіту Підляського воєводства
 Шацили — село в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Шацили — лісова осада в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки